Heinrich Deiters ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Deiters (Maler) (1840–1916), deutscher Maler
 Heinrich Deiters (Schriftsteller) (1882–1971), deutscher Drogist, Schriftsteller und Journalist
 Heinrich Deiters (Pädagoge) (1887–1966), deutscher Pädagoge und Bildungspolitiker